«Shout» puede referirse a:

Cine 
 Shout (1991), película dirigida por Jeffrey Hornaday.
 El grito (The Shout) (1978), película dirigida por Jerzy Skolimowski.

Música 
 Shout, manifestación musical religiosa afroamericana, propia de Luisiana.
 Ring shout, tipo de manifestación musical de origen africano, propia de Trinidad y Tobago.
 Shout (f.1987), banda de metal cristiano.
 «Shout» (1959), canción de The Isley Brothers.
 «Shout» (1981), canción de Depeche Mode.
 «Shout» (1984), canción de Tears for Fears.
 «Shout» (1995), canción de Interactiv.
 «Shout» (2008), canción de Black Tide.
 «Shout» (n/d), canción de Green Day.
 «Shout» (n/d), canción de Michael Jackson.
 Shout (2015), EP de Patterns.
 Shout (2015), canción de Patterns.